Lux Aeterna () steht für:

 Lux aeterna, Gesang in der liturgischen Totenmesse
 Lux Aeterna (Lauridsen), Komposition von Morten Lauridsen
 Lux Aeterna (Ligeti), Komposition von György Ligeti
 Lux Aeterna (Mansell), Komposition von Clint Mansell
 Lux Æterna (Film), experimentelles Filmdrama von Gaspar Noé (2019)

Siehe auch:
 Lux